Абашево — название населённых пунктов в России:

 Абашево — посёлок в городе Новокузнецк Кемеровской области.
 Абашево — деревня в Вознесенском районе Нижегородской области.
 Абашево — село в Спасском районе Пензенской области.
 Абашево — село в Хворостянском районе Самарской области.
 Абашево — деревня в Юкаменском районе Удмуртии.
 Абашево — село в Чебоксарском районе Чувашии.
 Абашево — деревня в Большесельском районе Ярославской области.

См. также 
 Абашевское сельское поселение
 Абашевская культура
 Абашевская игрушка
 Абашин